Уманець — українське прізвище. 

Відомі носії

 Уманець Андрій Миколайович — підполковник Збройних сил України.
 Уманець Андрій Семенович (1762 — після 1828) — командир часу наполеонівських воєн, генерал-лейтенант.
 Уманець Василь Андрійович — український композитор, педагог і бандурист.
 Уманець Володимир — російський художник, який відомий тим, що 7 жовтня 2012 пошкодив картину Марка Ротко в лондонській галереї Тейт Модерн.
 Уманець Дмитро Іларіонович — генерал-лейтенант.
 Уманець Микола Васильович — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 8-10-го скликань.
 Уманець Ніна Дмитрівна (1 травня 1956) — радянська спортсменка, срібна призерка Ігор XXII Олімпіади з академічного веслування у складі вісімки, п'ятиразова чемпіонка світу.
 Уманець Петро — представник глухівсько-ніжинської династії Уманців, Глухівський сотник у 1760—1761 роках, бунчуковий товариш.
 Уманець Руслан Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Уманець Сергій Гнатович — російський письменник, народився в 1857 році.
 Уманець Сергій Якович — учасник німецько-радянської війни, почесний громадянин Херсона.
 Уманець Федір — письменник-історик і громадський діяч.

Див. також 
 Уманець Михайло — псевдонім, який використовував Комаров Михайло Федорович.

Українські прізвища
Прізвища на -ець